Pieter Aldrich e Danie Visser hanno battuto in finale Paul Annacone e David Wheaton 6-2, 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (Campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (terzo turno)
 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (primo turno)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (primo turno)

 Goran Ivanišević /  Petr Korda (secondo turno)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (primo turno)
 Neil Broad /  Gary Muller (primo turno)
 Omar Camporese /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Jeremy Bates /  Kevin Curren (secondo turno)
 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (terzo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (terzo turno)
 Jason Stoltenberg /  Todd Woodbridge (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1990